Караба́ш (от тюркск. кара — чёрный, баш — голова) — топоним.

Населённые пункты 
Россия
 Карабаш — посёлок городского типа в Бугульминском районе Татарстана.
 Карабаш — село в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Карабаш — город в Челябинской области.
Украина
 Карабаш — до 1946 г название села Морское в Березанском районе Николаевской области.

Персоналии 
 Карабаш, Алексей Георгиевич (1912—2003) — советский и российский химик.
 Карабаш, Анна Владимировна (род. 1977) — российская журналистка.
 Карабаш, Елизавета (род. 1985) — украинская гимнастка, тренер по художественной гимнастике. Чемпионка мира в групповом упражнении (2002). Тренер сборной Украины по художественной гимнастике.
 Кара́баш, Казимеж (1930—2018) — польский кинорежиссёр, документалист.

Разное 
 Карабаш — турецкое название анатолийской овчарки.

См. также 
 Карабашка